Waverley puede referirse a:

 Waverley (novela)
 Waverley (Nueva Gales del Sur), Australia
 Waverley (Queensland), Australia
 Municipio de Waverley, Surrey, Inglaterra
 Abadía de Waverley